Alexa Scimeca Knierim, née le  est une patineuse américaine de couple.

Biographie

Carrière sportive 
Avec son partenaire et mari Chris Knierim  avec laquelle elle patine depuis 2012, elle est notamment médaillée de bronze  aux championnats des quatre continents 2014 et d'argent aux championnats des quatre continents 2016. Elle est championne des États-Unis 2015.

Elle est médaillée de bronze par équipe aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. 
Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, elle est membre de l'équipe mixte médaillée d'argent.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Ivan Dimitrov (2 saisons : 2010-2012)
 Chris Knierim (8 saisons : 2012-2020)
 Brandon Frazier (3 saisons : 2020-2023)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique américaine
Naissance en juin 1991
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée d'argent olympique américaine
Médaillée de bronze olympique américaine